Carles Checa i Carrera (Sant Fruitós de Bages, 15 d'octubre de 1972), pilot de motociclisme català de renom internacional
 Carlos Checa (Barcelona, 1976), músic i director d'orquestra català